Lorenzo Tiepolo est un nom et prénom portés par plusieurs personnalités italiennes :
 Lorenzo Tiepolo,  de Venise élu en 1268.
 Lorenzo Tiepolo, peintre de la famille d'artistes italiens des Tiepolo